Dix-Août ou X-Août ou 10-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe,  peut désigner :

Calendrier 

10 août :  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Histoire 

Journée du 10 août 1792, pendant la Révolution française, au cours de laquelle le peuple prend le palais des Tuileries, siège du pouvoir exécutif et précipite ainsi la chute de la monarchie.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette date.

Graphies en français 

En France, 

 Le  : Insurrection, durant la Révolution française, au cours de laquelle les Républicains prennent le palais des Tuileries et font chuter la monarchie.

 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Combats entre Allemands et Résistants à Decazeville, Firmi et Nuces (Valady) près de Marcillac-Vallon dans l'Aveyron.
 Trois avions de la Luftwaffe bombardent Séderon dans la Drôme, où les  Résistants FFI sont réputés nombreux et ne se cachent plus.
  Plusieurs immeubles sont incendiés  en représailles par les Allemands à Renaison dans la Loire, car la Résistance y est bien installée.
 Le GI Onias Martin, lieutenant de l'armée US est tombé à l'âge de 24 ans sur la route reliant Bonnétable  à Nogent-le-Bernard, dans la Sarthe.
 Narbonne dans l'Aude : événements non connus.
 Firmi dans l'Aveyron : événements non connus.
 Marseille dans les Bouches-du-Rhône : événements non connus.
 Saint-Étienne dans la Loire : événements non connus.
 Avion dans le Pas-de-Calais : événements non connus.
 Farges, près de Saint-Nectaire dans le Puy-de-Dôme : bombardement par l'armée allemande. 
 Cevins en Savoie : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 10 de Agosto » ou « Diez de Agosto »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 10 de Agosto Oriente, à  Yauhquemehcan, dans l'État de Tlaxcala.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres (références « ql »)

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres (références « qc »)

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
10